«Ази́рис Ну́на» — российский детский фантастический фильм 2006 года, экранизация романа Юлия Буркина и Сергея Лукьяненко «Сегодня, мама!» — первой части трилогии «Остров Русь».

Сюжет 
Однажды в городской археологический музей привозят каменную глыбу, испещрённую полустёртыми древнеегипетскими иероглифами. Сторож музея, к своему удивлению, обнаруживает в глыбе трещину, из которой виднеется загадочный металлический предмет…

Два брата, Стас и Костя, узнав о подозрительном куске скалы, ночью пробираются в музей. Они находят внутри глыбы странную металлическую капсулу яйцевидной формы, забираются в неё и непонятным образом отправляются в путешествие во времени.

Сначала они попадают в 2506 год, где становятся узниками «Космической тюрьмы», знакомятся с необычными людьми будущего, играют в невероятную игру, попадают в лапы фантастического сфинкса Шидлы, который спасает их от подстерегающих опасностей. Братья продолжают своё путешествие в машине времени, которая закидывает их на этот раз в 1506 год до н. э. в Древний Египет. Там их ждёт знакомство с деспотичным фараоном Неменхотепом IV, распорядившися принести их жертву в день его женитьбы. Братья оказываются на волосок от гибели. В очередной раз спасшись от древних египтян, Стас и Костя снова забираются в капсулу хроноскафа и возвращаются в наше время к своим родителям.

В ролях

Саундтрек 
Специально для фильма группа «Тайм-Аут» записала кавер на песню В. Чернышева и Р. Рождественского «Этот большой мир».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный DVD сайт
 «Азирис Нуна» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
  
 
 

Научно-фантастические фильмы России
Семейные фильмы России
Экранизации произведений Сергея Лукьяненко
Детские фильмы России
Фильмы России 2006 года
Фантастические фильмы 2006 года
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы о Древнем Египте